P.H.Raven se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter H. Raven
 Peter Hamilton Raven